Јоло има више значења:
 Округ Јоло (Калифорнија)
 Јоло (Калифорнија)